Фёдор Влади́мирович Ту́вин () — советский и российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.

Карьера 
Воспитанник ивановского футбола (тренер — Владимир Белков). С 1991 по 1998 годы выступал за местный «Текстильщик». Был лидером команды в середине поля. Вместе с клубом выступал в первом и втором дивизионах.

О его игре вспоминает партнёр Тувина по «Текстильщику» Игорь Тихонов:

В 90-е годы это был моцарт ивановского футбола. Таких центральных полузащитников как Тувин не было и пока не видно в ивановском футболе. Таких умных и таких тонких. У него было отличное видение игры, хорошая техника. Он очень здорово читал и предвидел игру. Поэтому он и дошёл до высшей лиги и там не затерялся. Для Иванова это был выдающийся футболист.

В 1998 году полузащитник половину сезона провёл в вологодском «Динамо».

С 1999 по 2000 год Тувин играл в «Шиннике». В высшем дивизионе за ярославцев провёл 15 игр и забил 1 гол. Тувина вспоминает его друг и одноклубник по ярославской команде Андрей Гальянов:

Доброжелательность — вот его отличительная сторона. С Федькой Тувиным пересекался ещё в детских командах. На поле оба играли центральными полузащитниками и постоянно сталкивались лоб в лоб. А когда Федя оказался в Ярославле, то мы сразу сдружились, стали хорошими приятелями. Команда тоже хорошо его приняла. Тувин был открытым, порядочным, доброжелательным человеком. Он запомнился мне как тонкий, техничный футболист с хорошим пасом и видением поля. Слышал, что для ивановского футбола он значил очень многое. Примерно, как Борис Гаврилов для Ярославля.

В 2001 году футболист перешёл в пермский «Амкар», вместе с которым дошёл до полуфинала Кубка России.

Ненадолго вернувшись в родной «Текстильщик», Тувин уже в середине сезона перешёл в щёлковский «Спартак», за который не сыграл ни одной игры.

Следующий сезон игрок провёл в «Обнинске». Завершил карьеру футболиста в новомосковском «Доне».

13 мая 2013 года Фёдор Тувин скоропостижно скончался в Иванове. Похоронен на Богородском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на footbook
 
 Все футболисты «Текстильщика»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Обнинск»
Игроки ФК «Химик-Арсенал»
Похороненные на Богородском кладбище (Иваново)